Damen ist der Familienname folgender Personen:

 Jurgen Damen (1972/1973–2015), belgischer Rallyefahrer
 Louise Damen (* 1982), britische Langstreckenläuferin
 Karen Damen (* 1974), flämische Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Piet Damen (* 1934), niederländischer Radrennfahrer

Damen steht für:
 Damen, deutscher Name von Stare Dębno, Dorf Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Damen Shipyards Group

Die Damen steht für:
 Die Damen (Künstlergruppe) in Wien
 Die Damen (Tschechow), Kurzgeschichte (1886)

Siehe auch:
 Dame
 Dahmen (Begriffsklärung)